Siesbach und Sießbach sind geographische Namen:

 Siesbach, Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Sießbach, alte Namensform von Obersüßbach, Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Siesbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe bei Enzweiler, Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Süßbach